Il singolare del torneo di tennis Vancouver WCT 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Tom Gorman che ha battuto in finale Jan Kodeš 3-6, 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Marty Riessen (secondo turno)
 Brian Fairlie (secondo turno)
 Roger Taylor (secondo turno)
 Mark Cox (secondo turno)
 Arthur Ashe (secondo turno)
 Ken Rosewall (semifinali)

 Jan Kodeš (finale)
 Dick Crealy (secondo turno)
 Roscoe Tanner (semifinali)
 Alex Metreveli (secondo turno)
 Tom Gorman (campione)
 Tom Okker (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Vancouver WCT 1973